Nyby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nyby (Balling Sogn) – en bebyggelse i Balling Sogn
 Nyby (Bogø Sogn) – en bebyggelse i Bogø Sogn
 Nyby (Eskilstrup Sogn) – en bebyggelse i Eskilstrup Sogn
 Nyby (Hellested Sogn) – en bebyggelse i Hellested Sogn
 Nyby (Humble Sogn) – en bebyggelse i Humble Sogn
 Nyby (Læborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Læborg Sogn
 Nyby (Nordby Sogn) – en bebyggelse i Nordby Sogn
 Nyby (Røsnæs Sogn) – en bebyggelse i Røsnæs Sogn
 Nyby (Sinding Sogn) – en bebyggelse i Sinding Sogn
 Nyby (Tureby Sogn) – en bebyggelse i Tureby Sogn
 Nyby (Tølløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tølløse Sogn
 Nyby (Aaker Sogn) – en bebyggelse i Aaker Sogn

Nyby kan desuden henvise til flere stednavne i Sydslesvig (Tyskland):

 Nyby (Sydslesvig) – en kommune nordøst for Gelting i Angel
 Nyby (Damp) – bydel af Damp i Svans
 Nyby (Bøl) – bydel af Bøl i Angel
 Nyby (Nykirke) – bydel af Nykirke (Angel) i Angel